

Városok

Az Amerikai Egyesült Államok területén 
 Richmond, Virginia állam fővárosa
 Richmond Alabama államban
 Richmond Dél-Dakota államban
 Richmond Illinois államban
 Richmond Indiana államban
 Richmond Kalifornia államban
 Richmond Kansas államban
 Richmond Kentucky államban
 Richmond Louisiana államban
 Richmond Maine államban
 Richmond Massachusetts államban
 Richmond Michigan államban
 Richmond Minnesota államban
 Richmond Mississippi államban
 Richmond Missouri államban
 Richmond New Hampshire államban
 Richmond New York államban
 Richmond Ohio államban
 Richmond Oregon államban
 Richmond Rhode Island államban
 Richmond Texas államban
 Richmond Utah államban
 Richmond Vermont államban

Egyéb országokban 
 Richmond, London délnyugati városrésze, az Egyesült Királyságban.
 Richmond Kanadában

Épületek, építmények 
 Richmond-palota volt királyi lakhely London külvárosában
 Richmond híd Ausztrália legrégebbi hídjainak egyike
 Richmond Olympic Oval sportközpont Kanadában
 Richmond upon Thames kerület London egyik kerülete
 Richmond Park London egyik parkja

Személyek 
 Charles Wallace Richmond (1868-1932) amerikai ornitológus
 Charles Richmond (1968) labdarúgó-játékvezető